La Lliga de Campions de la UEFA 2000–01 fou la 46a edició de la Copa d'Europa, la màxima competició per a clubs de futbol del continent i la 9a sota el nom de Lliga de Campions. La competició fou guanyada pel Bayern de Munic derrotant el València CF als llançaments de penal. Fou la segona final consecutiva dels valencians.

Fase de classificació

Primera ronda de classificació 

|}

Segona ronda de classificació 

|}

Tercera ronda de classificació 

|}

Primera fase de grups

Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

Grup E

Grup F

Grup G

Grup H

Segona fase de grups

Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

Fase d'eliminatòries

Quadre

Quarts de final 

|}

Anada 
Tots els horaris segons l'Hora Central Europea (UTC+1)

 Tornada Tots els horaris segons l'Hora Central Europea (UTC+1)

Semifinals 

|}

Anada 
Tots els horaris segons l'Hora Central Europea (UTC+1)

 Tornada Tots els horaris segons l'Hora Central Europea (UTC+1)

Final

Enllaços externs 
 Temporada 2000-01 al web de la UEFA
 RSSSF

Lliga de Campions
Competicions futbolístiques del 2000
Competicions futbolístiques del 2001